200 m stylem motylkowym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 26 lipca, a finał 27 lipca.

Złoty medal zdobyła Hiszpanka Mireia Belmonte, uzyskawszy czas 2:05,26. Srebro wywalczyła Niemka Franziska Hentke (2:05,39), a brąz reprezentantka gospodarzy Katinka Hosszú (2:06,02).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 26 lipca o 10:17.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 26 lipca o 18:25.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 27 lipca o 18:34.

Przypisy 

K